NGQ steht für:
 Flughafen Ngari-Günsa, Tibet, China (IATA-Code)
 Neubau Büro- und Gewerbequartiere, Immobilien-Nutzungsprofil, siehe Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft#Nutzungsprofile für Neubauten

ngq steht für:
 Ngurimi, eine der Bantusprachen (ISO-639-3-Code)

Abkürzung